Putte (Belgische gemeente), een gemeente in het zuiden van de provincie Antwerpen
Putte (grensdorp), een Nederlands-Belgisch grensdorp (geen verband met het vorige)
Putte (Woensdrecht), het Nederlandse deel van Putte
Putte-Kapellen, het deel van Putte in de Belgische gemeente Kapellen
Putte-Stabroek, het deel van Putte in de Belgische gemeente Stabroek

Zie ook
 Putten (doorverwijspagina)